Нуждин — русская фамилия. Известные носители:
 Нуждин, Александр — теле- и радиоведущий.
 
 Нуждин, Владимир Николаевич (род. 1940) — специалист в области энергетики.
 Нуждин, Николай Иванович (1904—1972) — биолог, генетик; член-корреспондент АН СССР.
 Нуждин, Николай Иванович (1925—2001) — заслуженный лётчик-испытатель СССР, полковник.